Endophragmiopsis är ett släkte av svampar. Endophragmiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Endophragmiopsis